Джей-лига 2000 Дивизион 1 — 8-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги Дивизион 1.

Турнирная таблица

First Stage

Second Stage

Championship Playoff
Иокогама Ф. Маринос 0-0 ; 0-3 Касима Антлерс

Overall

Символическая сборная
Такакува, Дайдзиро
Мацуда, Наоки
Акита, Ютака
Хон Мён Бо
Мёдзин, Томокадзу
Накамура, Сюнсукэ
Инамото, Дзюнъити
Морисима, Хироаки

Накаяма, Масаси
Нисидзава, Акинори

См. также
Вторая лига Японии по футболу 2000

Ссылки
RSSSF 

Япония
2000
Спорт в Японии в 2000 году